Notoligotoma är ett släkte av insekter. Notoligotoma ingår i familjen Notoligotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Notoligotoma